

Соловйово — село, Алтайський район, Східноказахстанська область

Соловйово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Соловйово — селище, Правдинський район, Калінінградська область
 Соловйово — присілок, Сернурський район, Марій Ел

Див. також 
 Соловйове